Совершенный Владыка Сюаньчжень () или Му Цин (); род. в 1 веке до н.э. — даосский Бог Войны, Покровитель Юго-Запада.

Ранние годы 
Му Цин родился в ~ 1 веке до н.э. на юге Китая. Его семья была бедна, отца казнили когда самому Му Цину было меньше пяти лет. Воспитывался матерью, которая ещё и работала чтобы обеспечить себя и сына. Му Цин рано начал работать и чтобы прокормить мать устроился прислуживать в даосском монастыре. Там он познакомился с наследным принце Се Лянем и его телохранителем Фэн Синем. Принц попросил наставников взять Му Цина на обучение в монастырь, а позже назначил его своим личным слугой.